Appaliarsuit bezeichnet:
 Appaliarsuit (Insel, Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Appaliarsuit (Insel, Qaanaaq), Insel im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Appaliarsuit (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Aasiaat, Grönland